Joaquim Vicens Gironella (1911-1997), artiste espagnol.
 Josep Maria Gironella i Pous (1917-2003), écrivain espagnol.

Toponymie 

 Gironella est une commune de la communauté de Catalogne en Espagne.
Patronyme hispanique